Croix puede referirse a: 

 Croix, comuna de Norte (Francia).
 Croix, comuna de Territorio de Belfort (Francia).